Psalm 51, ook bekend als 'miserere' uit het Bijbelboek Psalmen
 Miserere (Allegri), compositie van Gregorio Allegri op basis van de psalm
 Miserere (hoorspel), hoorspel van Peter Hirche op basis van de psalm
 Miserere (Pärt), compositie van Arvo Pärt uit 1989